Лубянский сельский совет () — входит в состав
Синельниковского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Лубянка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Лубянка 
 с. Березноватка 
 с. Калиновское 
 с. Садовое 
 с. Токовое 
 с. Цыгановка 
 с. Ясное

Примечания